Der Kanton Longeau-Percey war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Langres, im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Longeau-Percey.

Der Kanton Longeau-Percey war 22.596 Hektar (225,96 km²) groß und hatte 6627 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 24 Gemeinden:

Longeaupercey
Aufgelöst 2015